Шарру:

Топонимы
 Шарру — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Шарру — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.

Псевдоним
 Шарру, Робер (1909—1978) — французский журналист, писатель и публицист.

См. также 
 Шарру-кин